A Močiar településnév jelentései:

Kövesmocsár szlovákiai község részének szlovák neve a Selmecbányai járásban
Magyarmocsár, Nyarádkelecsény szlovákiai község részének szlovák neve a Nagymihályi járásban